Radom steht für:

 Radom, Stadt in der Woiwodschaft Masowien, Polen
 Radom (Antennenkuppel), Schutzhülle für Antennen
 den niedersorbischen Namen von Radensdorf (Lübben (Spreewald)), Brandenburg
 den niedersorbischen Namen von Raden (Neiße-Malxetal), Brandenburg

Radom ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Radom (* 1944), australischer Chemiker
 Paul Radom (* 2002), deutscher Schauspieler und Fußballspieler